est une expression anglaise désignant le contrôle de soi ou la maîtrise de soi.

Elle peut aussi désigner :
 Self-Control, le roman écrit en 1811 par la romancière écossaise Mary Brunton ;
 Self Control (Anger Management), film américain réalisé par Peter Segal, sorti en 2003 ;
 Anger Management, série télévisée américaine créée en 2012 et inspirée du film ;
 Self Control, le titre anglais d'un dessin animé de Donald Duck, le Sang-froid de Donald ;
 Self Control, une chanson de Laura Branigan tirée de son premier album Self Control sorti en 1984.

Court métrage de Disney (titre anglais)